Seeliger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Seeliger (1867–1938), deutscher Mediziner, Herausgeber und Schriftleiter
 Arthur Seeliger (1870–1938), deutscher Jurist und Diplomat
 Dieter Seeliger (* 1939), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Ewald Gerhard Seeliger (1877–1959), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Seeliger (1860–1921), deutscher Historiker
 Giora Seeliger (* 1953), israelischer Regisseur, Schauspieler und Mitbegründer der Rote Nasen Clowndoktoren
 Günter Seeliger (1906–1966), deutscher Diplomat
 Hans Reinhard Seeliger (* 1950), deutscher Kirchenhistoriker
 Heinrich Seeliger (1907–1995), deutscher Offizier und Leiter des Militärischen Abschirmdienstes (MAD)
 Heinz Seeliger (1920–1997), deutscher Hygieniker, Bakteriologe und Mykologe
 Hugo von Seeliger (1849–1924), deutscher Astronom
 Jon Seeliger (* 1995), südafrikanischer Sprinter
 Julia Seeliger (* 1979), deutsche Journalistin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karl Seeliger (1890–1970), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Konrad Seeliger (1852–1929), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Kurt Bruno Seeliger (1895–1968), deutscher Architekt
 Marlies Seeliger-Crumbiegel (1946–2012), deutsche Künstlerin, Kunstlehrerin, -vermittlerin und Galeristin
 Martin Seeliger (* 1984), deutscher Soziologe
 Oswald Seeliger (1858–1908), deutscher Zoologe
 Renate Seeliger (1922–2008), österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin
 Robert Seeliger (* 1966), kanadischer Fernsehschauspieler
 Rudi Seeliger (1923–1983), österreichischer Eiskunstläufer
 Rudolf Seeliger (1886–1965), deutscher Physiker
 Rudolf Theodor Seeliger (1810–1884), Politiker und Publizist
 Sven Seeliger (* 1972), deutscher Rallycross-Fahrer
 Thomas Seeliger (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Seeliger (* 1946), deutscher Dirigent
 Wolfgang Seeliger (Politiker) (* 1935), deutscher Politiker

Sonstiges:
 Seeliger (Mondkrater), benannt nach Hugo von Seeliger
 Bankhaus C. L. Seeliger
 Seeliger Verlag

Siehe auch:
 Seliger
 Seelinger